Гемюнден (нем. Gemünden) — название населённых пунктов.

Германия 
 Гемюнден (Вестервальд) — коммуна в земле Рейнланд-Пфальц.
 Гемюнден (Вора) — город в земле Гессен; подчинён административному округу Кассель.
 Гемюнден (Фельда) — коммуна в земле Гессен. 
 Гемюнден (Хунсрюк) — коммуна в земле Рейнланд-Пфальц.

См. также 
 Гемюнден-на-Майне — город в Германии, в земле Бавария.